Натуральне число 857
 857 рік до нашої ери
 857 рік нашої ери